Финал Кубка обладателей кубков УЕФА 1980 года — финальный матч розыгрыша Кубка обладателей кубков УЕФА 1979/80, 20-го сезона в истории Кубка обладателей кубков УЕФА. Этот футбольный матч состоялся 14 мая 1980 года, на стадионе «Эйзель» в Брюсселе. В матче встретились испанская «Валенсия» и английский «Арсенал».

Отчёт о матче

См. также 
 Кубок обладателей кубков УЕФА 1979/1980

Ссылки 
 Официальный сайт турнира 
 Официальный сайт турнира

1980
Кубок обладателей кубков УЕФА
Май 1980 года
Кубок обладателей кубков УЕФА 1980
Кубок обладателей кубков УЕФА 1980
Международные спортивные соревнования в Брюсселе
Международные соревнования по футболу в Бельгии
События 14 мая
Спорт в Бельгии в 1980 году
Спорт в Великобритании в 1980 году
Спорт в Испании в 1980 году